Shlomo (שְׁלֹמֹה), signifiant paisible, est un nom hébreu masculin. Salomon, roi de l'ancienne Israël selon divers textes religieux, est souvent appelé par le nom Shlomo.

Patronyme juif